Principale – capo militare o comandante supremo
 Principale – chi nell'ambito di un rapporto di lavoro ha alle proprie dipendenze un lavoratore subordinato
 Principale – proposizione grammaticalmente indipendente e di significato compiuto
 Principale – registro dell'organo